Santer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Santer (* 1975), italienische Langläuferin
 Benjamin D. Santer (* 1955), US-amerikanischer Klimatologe
 Georges Santer (* 1952), luxemburgischer Diplomat und Botschafter
 Ingrid Santer (* 1955), deutsche Kunstturnerin
 Jacques Santer (* 1937), luxemburgischer Politiker und Premierminister 1984 bis 1995
 Mark Santer (* 1936), britischer Theologe; Bischof von Birmingham
 Nathalie Santer (* 1972), italienisch-belgische Biathletin
 Saskia Santer (* 1977), italienische Biathletin
 Stephanie Santer (* 1981), italienische Langläuferin

Siehe auch:
 Figuren aus Karl Mays Werken#Santer
 Sander (Begriffsklärung)